Ве́рхняя Богаты́рка () — деревня в Глазовском районе Удмуртии, административный центр Верхнебогатырского сельского поселения. 

Деревня была основана как починок выходцами из соседней Нижней (по течению Чепцы) Богатырки, чем и объясняются её русское и удмуртское названия.

География 
Расположена на холме недалеко от правого берега реки Чепцы на высоте 191 м над уровнем моря.

Улицы деревни:
 Верхнебогатырская
 Запрудная
 Ключевая
 Молодёжная
 Полевая
 Советская

Население 

Численность постоянного населения деревни составляет 192 человека (2007).

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Глазовского района